
Termin -{SLT}- ima više značenja.

 -{SLT}- je melanin-koncentrirajući hormonski receptor 2.
 -{SLT}-, Solt Lejk Tribjun (), su najveće dnevne novine u Solt Lejk Sitiju, Juta.